Asura es un término sánscrito (que significa ‘no-divino’, siendo a: partícula negativa, y sura: ‘divino’) que puede referirse a varias cosas:

Religión 
 Asura (hinduismo), raza de seres demoníacos, mencionados en textos como el Rāmāiaṇa y el Majábharata, que estaban en perpetua guerra con los benéficos dioses devas;
 Asura (budismo), raza de deidades guerreras;
 Asura (zoroastrismo), tipo de deidades (vistas como ángeles) asociadas a Ahura Mazda;
 Para el islamismo, el día de Ashura es un festival.

En ficción 

 El emperador Asura es el principal antagonista en la historieta de Karmatrón y los Transformables;
 Asura es una película japonesa de animación dirigida por Keiichi Sato.